Военный ординариат Италии () — военный ординариат Римско-Католической Церкви, действующий в Италии. Военный ординариат Италии, подчиняясь непосредственно Святому Престолу, обеспечивает пастырское окормление военнослужащих католического вероисповедания итальянской армии и их семей.

История 
6 марта 1925 года был учреждён военный викариат Италии. 21 июля 1986 года военный викариат Италии был преобразован в военный ординариат Италии.

Ординарии военного ординариата 
 архиепископ Angelo Bartolomasi (23.04.1929 — 28.10.1944)
 архиепископ Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone (28.10.1944 — 4.11.1953)
 архиепископ Arrigo Pintonello (4.11.1953 — 1.05.1965), назначен апостольским администратором Веллетри
 архиепископ Luigi Maffeo (16.01.1966 — † 7.05.1971)
 архиепископ Mario Schierano (28.08.1971 — 27.10.1981)
 архиепископ Gaetano Bonicelli (28.10.1981 — 14.11.1989), назначен архиепископом Сиены — Колле-ди-Валь-д’Эльсы — Монтальчино
 архиепископ Giovanni Marra (14.11.1989 — 31.01.1996)
 архиепископ Giuseppe Mani (31.01.1996 — 20.06.2003), назначен архиепископом Кальяри
 архиепископ Анджело Баньяско (20.06.2003 — 29.08.2006), назначен архиепископом Генуи; с 2007 года — кардинал
 архиепископ Vincenzo Pelvi (14.10.2006 — 11.08.2013)
 архиепископ Santo Marcianò (с 10.10.2013)

Ссылки 
 Информация
 Информация

Военные ординариаты